Катерина Макарова була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участь.

Даніела Гантухова виграла титул, у фіналі перемігши Айлу Томлянович з рахунком 3–6, 6–3, 6–4, попри те, що в третьому сеті півфінального матчу проти Марини Еракович її суперниця мала два матч-боли.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

PTT Thailand Open, одиночний розряд
2015